

Сент-Ентоні — містечко у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор

Сент-Ентоні — місто, штат Айдахо
 Сент-Ентоні — місто, штат Айова
 Сент-Ентоні-Вілледж — місто, штат Міннесота
 Сент-Ентоні — місто в окрузі Стернс, штат Міннесота